École française ist der Name folgender wissenschaftlicher Einrichtungen:

 École française d’Athènes
 École française d’Extrême-Orient in Paris
 École française de Rome

Siehe auch:
 École française de spiritualité, geistliche Strömung des 17. Jahrhunderts
 Lycée Français